Паслёноцве́тные () — порядок цветковых растений, в системе APG II входящий в группу euasterids I. Некоторые более старые системы используют для этого порядка название Polemoniales.

Систематика

APG II 
Следующие семейства были отнесены к этому порядку согласно более новым таксономическим системам, такие как классификация Angiosperm Phylogeny Group (APG):
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 

Классификация APG II помещает порядок Паслёноцветные в группу Euasterids I.

Виды порядка содержат алкалоиды стероидной и тропановой групп, имеющие фармацевтическое значение, у них очередные, цельные листья без прилистников и радиально-симметричные цветки с продольно сложенным в бутоне венчиком. Некоторым из них свойственны биколлатеральные проводящие пучки. У семейства , имеющего хозяйственное значение, структура побегов часто трудно различима вследствие срастаний и смещений стеблей и листьев. Цветки часто располагаются в завитках, завязи большей частью из двух плодолистиков, часто косо расположенных, многочисленные семяпочки образуются на толстой плаценте.

Хорошо известные члены порядка Паслёноцветные включают картофель и бататы, баклажаны, томаты, перцы, табак, и петунии.

Система Кронквиста 
Согласно более старой классификации Кронквиста, последние три семейства были включены в другие порядки цветковых растений, и следующие семейства были отнесены к Паслёноцветным:
 Семейство  (сейчас это таксономический синоним Solanaceae)
 Семейство  (сейчас это синоним Solanaceae)
 Семейство  (сейчас это синоним Convolvulaceae)
 Семейство  (сейчас это синоним Stilbaceae, порядок Lamiales)
 Семейство  (сейчас помещается в порядок Asterales)
 Семейство  (сейчас помещается в порядок Ericales)
 Семейство  (сейчас это синоним Boraginaceae)

Филогения

Примечания

Ссылки 

 
 Systema Naturae 2000 

Двудольные
Порядки растений